Mörsch steht für:

 Mörsch, Stadtteil von Rheinstetten
 Mörsch (Frankenthal), ein Ortsbezirk von Frankenthal (Pfalz)

Mörsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Mörsch (* 1968), deutsche Künstlerin und Hochschullehrerin
 Emil Mörsch (1872–1950), deutscher Bauingenieur
 Georg Mörsch (* 1940), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger

Siehe auch:

 Karl Moersch